Mistress steht für:

 Langform der Abkürzungen Mrs. und Mrs
 Geliebte, siehe Mätresse
 Anrede für eine dominante Frau im Bereich des BDSM, siehe Femdom
 das weibliche Oberhaupt eines englischen Colleges, siehe Master (College)
 Mistress of the Robes, die ranghöchste weibliche Angehörige des britischen Hofstaats
 Mistress – Die Geliebten von Hollywood, US-amerikanischer Spielfilm (1992)
 Mistress (Band), britische Metalband

Siehe auch:
 Miss
 Mistresses